9-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 7 декабря 1934 года по 2 января 1935 года в Ленинграде.

Турнирная таблица

Литература 
 Левенфиш Г. Я. IX всесоюзное шахматное первенство : сборник партий. — М. ; Л., 1937. — 225, [2] с.

Ссылки 
Сергей Воронков - «Старый конь борозды не портит» (на ChessPro.ru)
9th USSR Championship, Leningrad 1934-5

Чемпионаты СССР по шахматам
1934 год в шахматах
1935 год в шахматах
Декабрь 1934 года
Январь 1935 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1934 год в Санкт-Петербурге
1935 год в Санкт-Петербурге